Li Bin (Ming dynastie) - generaal ten tijde van de Ming dynastie
Li Bin (politicus) - Chinees politica
Li Bin (diplomaat) - Chinees diplomaat
Li Bin (waterpolo) - Chinees waterpolospeler
Li Bin (voetballer) - Chinees voetballer
Li Bin (fysicus) - Chinees fysicus